Маркиз де Монтеалегре — испанский дворянский титул. Он был создан 28 мая 1626 года королем Испании Филиппом IV для Мартина де Гусмана и Рохаса, 3-го сеньора де Монтеалегре, который был сыном Рамиро Нуньеса де Гусмана, 2-го сеньора де Монтеалегре, и его третьей жены, Марианны де Рохас и Гусман.

5 октября 1698 года король Испании Карл II пожаловал титул гранда Испании  (1658—1722).

Маркизы де Монтеалегре

История маркизов де Монтеалегре 
 Мартин де Гусман и Рохас (? — ?), 1-й маркиз де Монтеалегре. Сын Рамиро Нуньеса де Гусмана, 2-го сеньора де Монтеалегре и Менесес, и Марианны де Рохас и Гусман
 Супруга — Изабель Ниньо де Сильва и Рибера, дочь Хуана Ниньо Фахардо де Риберы, сеньора де Нуэс и Вильяумброса, и Терезы де Гевары. Ему наследовал их старший сын:

 Луис Франсиско Нуньес де Гусман (? — 1674), 2-й маркиз де Монтеалегре.
 Супруга — Хуана де Борха и Дориа, дочь Карла Франсиско де Борха, 7-го герцога де Гандия, и Артемисии Дория. Брак был бзедетным. Ему наследовал его младший брат:

 Педро Нуньес де Гусман (? — 29 ноября 1678), 3-й маркиз де Монтеалегре.
 Супруга — Мария Петронилла Ниньо де Поррес Энрикес де Гусман (1640—1700), 3-я графиня де Вильяумброса, 4-я графиня де Кастронуэво, 3-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, дочь Гарсии Ниньо де Риберы и Кончильос, 2-го графа де Вильяумброса, и Франсиски Энрикес де Поррес, 3-й графини де Кастронуэво, 4-й маркизы де Кинтана-дель-Марко. Ему наследовал их сын:

  (25 февраля 1658 — 11 мая 1722), 4-й маркиз де Монтеалегре, 4-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 5-й граф де Кастронуэво.
 Супруга — Тереза Спинола и Колонна, дочь Паоло Висенсо Спинолы и Дории, 3-го маркиза де лос Бальбасес, герцога ди Сесто, герцога ди Сан-Северино, и Анны Колонны, дочери принца ди Палиано. Ему наследовал их сын:

  (20 января 1683 — 23 января 1757), 5-й маркиз де Монтеалегре, 5-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 6-й граф де Кастронуэво, 6-й граф де лос Аркос.
 Супруга — Мельчора Велес Ладрон де Гевара (? — 1727), дочь Иньиго Мануэля Велеса Ладрона де Гевары и Тасиса, 10-го графа де Оньяте, 4-го графа де Вильямедьяна, 2-го маркиза де Гевара и 2-го графа де Кампо-Реаль. Ему наследовал их сын:

  (22 сентября 1709 — 19 декабря 1781), 6-й маркиз де Монтеалегре, 6-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 4-й маркиз де Гевара, граф де Кампо-Реаль, 7-й граф де Кастронуэво, 7-й граф де лос Аркос, 12-й граф де Оньяте, граф де Вильямедьяна. Майордом короля Испании Карла III в 1760—1781 годах.
 Супруга — Мария Феличе Фернандес де Кордова и Спинола (1705—1748), дочь Николаса Фернандеса де Кордовы Фигероа и Агилара, 10-го герцога де Мединасели, 9-го герцога де Ферия, 10-го герцога де Сегорбе, 11-го герцога де Кардона, 8-го герцога де Алькала-де-лос-Гасулес, 7-го маркиза де Монтальбана, 9-го маркиза де Прьего, 7-го маркиза де Вильяфранка и графа де Сафра.
 Супруга — Буэнавентура (Вентура Франсиска) Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Рекесенс и де Арагон (1712—1768), 11-я герцогиня де Сесса, 9-я герцогиня де Баэна, 10-я герцогиня де Сома, 15-я графиня де Кабра, 16-я графиня де Паламос, 10-я графиня де Оливето, 16-я графиня де Тривенто, графиня де Авеллино, 13-я виконтесса де Иснахар и 25-я баронесса де Бельпуиг. Ему наследовал его сын от первого брака:

  (10 ноября 1730 — 8 августа 1805), 7-й маркиз де Монтеалегре, 7-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 5-й маркиз де Гевара, 17-й маркиз Агилар-де-Кампоо, 8-й граф де Кастронуэво, 8-й граф де лос Аркос, 13-й граф де Оньяте, граф де Вильямедьяна, граф де Кампо-Реаль, граф де Аньовер-де-Тормес, граф де Кастаньеда. Майордом короля Испании Карлоса IV в 1802—1805 годах.
 Супруга — Мария Исидра де ла Крус де ла Серда и Гусман (1742—1811), 19-я герцогиня де Нахера, 6-я маркиза де ла Лагуна-де-Камеро-Вьехо и 14-я графиня де Паредес-де-Нава. Ему наследовал их сын:

  (2 июня 1776 — 12 декабря 1849), 8-й маркиз де Монтеалегре, 20-й герцог де Нахера, 8-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 6-й маркиз де Гевара, 18-й маркиз Агилар-де-Кампоо, 7-й маркиз де ла Лагуна-де-Камеро-Вьехо, 9-й граф де Кастронуэво, 9-й граф де лос Аркос, 14-й граф де Оньяте, граф де Вильямедьяна, граф де Кампо-Реаль, 15-й граф де Паредес-де-Нава, 17-й граф де Тревиньо, граф де Кастаньеда, граф де Валенсия-де-Дон-Хуан.
 Супруга — Мария дель Пилар де ла Серда и Марин де Ресенде (1777—1812), дочь Хосе Марии де ла Серды и Сернесио, 5-го графа де Парсент, и Марии дель Кармен Марин де Ресенде, 5-й графини де Бурета.
 Супруга — Мария Магдалена Текла Кабальеро и Террерос (1790—1865), дочь Хуана Фернандо Кабальеро и Хулианы де Террерос. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Карлос Луис де Гусман и де ла Серда (1801—1880), 9-й маркиз де Монтеалегре, 21-й герцог де Нахера, 9-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 10-й граф де Кастронуэво и 15-й граф де Оньяте.
 Супруга — кузина Мария Хосефа де ла Серда и Палафокс, дочь Хосе Антони Педро Хоакина Рамона Франсиско де Паулы Худаса Тадео де ла Серды и Марина де Ресенде, 7-го маркиза де Барболес, и Марии Рамоны Агустины Хосефы Магдалены Терезы Висенты Виктории Валерии Хуаны Непомусено Филиппы Франсиски де Салес де Палафокс и Портокарреро. Не оставил наследников, ему наследовал его младший брат:

 Хосе Райниеро де Гусман и де ла Серда (1805—1891), 10-й маркиз де Монтеалегре, 22-й герцог де Нахера, 10-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 7-й маркиз де Гевара, 11-й граф де Кастронуэво, 16-й граф де Оньяте. Не женат и бездетен. Ему наследовала его сводный брат, сын его отца от второго брака:

 Хуан Баутиста де Гусман и Кабальеро (? — 1895), 11-й маркиз де Монтеалегре, 23-й герцог де Нахера, 11-й маркиз де Кинтаан-дель-Марко, 12-й граф де Кастронуэво, 18-й граф де Тревиньо, 17-й граф де Оньяте. Холост и бездетен. Ему наследовала его старшая сводная сестра:

 Мария дель Пилар де Гусман и де ла Серда (4 мая 1811 — 4 апреля 1901), 12-я маркиза де Монтеалегре, 24-я герцогиня де Нахера, 19-я графиня де Тревиньо, 18-я графиня де Оньяте, 16-я графиня де Паредес-де-Нава, 8-я маркиза де Гевара, 12-я маркиза де Кинтана-дель-Марко.
 Супруг —  (1804—1879), 1-й маркиз де Сьерра-Бульонес, 3-й маркиз де ла Пуэнте и Сотомайор, 5-й маркиз де Торребланка, 6-й граф де Вильясеньор. Ей наследовал их сын:

 Хуан де Савала и де Гусман (1844—1910), 13-й маркиз де Монтеалегре, 25-й герцог де Нахера, 2-й маркиз де Сьерра-Бульонес, 14-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 13-й граф де Кастронуэво, 20-й граф де Тревиньо, 19-й граф де Оньяте, 17-й граф де Паредес-де-Нава.
 Супруга — Каролина Сантамарка и Донато, 2-я графиня де Сантамарка. Брак был бездетным. Ему наследовал его младший брат:

 Луис де Савала и де Гусман (1853—1915), 14-й маркиз де Монтеалегре, 26-й герцог де Нахера, 3-й маркиз де Сьерра-Бульонес, 20-й граф де Оньяте, 18-й граф де Паредес-де-Нава, 9-й граф де Кампо-Реаль, 9-й граф де Кастаньеда.
 Супруга — Гильермина Эредия и Баррон. Их брак был бездетным, ему наследовала его племянница:

 Мария дель Милагро Гарсия-Санчо и Савала (1874—1952), 15-я маркиза де Монтеалегре. Младшая дочь Вентуры Гарсии-Санчо и Ибаррондо, 1-го графа де Консуэгра (1837—1914), и Марии дель Пилар де Савала и Гусман (1840—1915), 26-й герцогини де Нахера
 Супруг — Антони Моренес и Гарсия-Алессон (1880—1914), 1-й маркиз де Себальос-Карвахаль.
 Супруг — Франсиско Рафаэль де Урруэла и Лара (1869—1959), гранд Испании. Ей наследовал её сын от первого брака:

 Хуан Антонио Моренес и Гарсия-Санчо (27 сентября 1906—1964), 16-й маркиз де Монтеалегре, 2-й маркиз де Себальос-Карвахаль. Бездетен, ему наследовала его сестра:

 Мария дель Кармен Моренес и Гарсия-Санчо (13 декабря 1908 — 19 марта 1981), 17-я маркиза де Монтеалегре.
 Супруг — Кристобаль Игнасио Перес дель Пульгар и Альба (1907—1995), 2-й маркиз дель Альбайсин. Ей наследовал их сын:

 Кристобаль Перес дель Пульгар и Моренес (род. 30 января 1937), 18-й маркиз де Монтеалегре, 3-й маркиз де Себальос-Карвахаль, 3-й маркиз дель Альбайсин.
 Супруга — Мария де ла Консепсьон Ирибас и Суарес дель Отеро (род. 1981).

См. также 
 Герцог де Нахера
 Граф де Кастаньеда
 Граф де Кампо-Реаль
 Граф де Оньяте
 Граф де Консуэгра
 Маркиз де Кинтана-дель-Марко
 Граф де Кастронуэво
 Маркиз Агилар-де-Кампоо
 Герцог Монтеалегре

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Marqueses de Montealegre

Гранды Испании
Маркизы Испании